Списък на всички герои в сериала Легион (сериал) по хронологичен ред, излъчван по американската кабелна телевизия FX.

Главни Герои

От първи сезон

От втори сезон

От трети сезон 

Легион